Leonid Brézhnev o Brézhnev puede referirse a:
 Leonid Ilich Brézhnev (1906 – 1982), líder político de la Unión Soviética;
 M/S Leonid Brezhnev, un crucero antes conocido como M/S Karelya;
 Náberezhnye Chelny, ciudad que fue nombrada Brézhnev entre 1982 y 1988, en honor de Leonid Brézhnev;
 Brezhnev (banda) banda de punk rock hardcore de Ámsterdam, activa entre 1988 y 2003.